Versteegh ist der Name von
Bob Versteegh (* 1950) niederländischer Musiker
 Cornelis H. M. Versteegh (* 1947), niederländischer Arabist und Sprachwissenschaftler
 Godfried Versteegh, siehe Gottfried Steegh
 Pierre Versteegh (1888–1942), niederländischer Dressurreiter, Soldat und Widerstandskämpfer
 Willem Versteegh (1886–1975), niederländischer General

Siehe auch
Versteeg